

Geografia

Francia 
 Grand'Combe-Châteleu – comune nel dipartimento del Doubs (Borgogna-Franca Contea)
 Grand'Combe-des-Bois – comune nel dipartimento del Doubs (Borgogna-Franca Contea)
 La Grand-Combe – comune nel dipartimento del Gard (Occitania)

Pagine correlate 
Combe – pagina di disambiguazione